Castellino kan avse:

 Castellino Tanaro, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Castellino del Biferno, en ort och kommun i provinsen Campobasso i regionen Molise i Italien